X9 kan syfta på:

X9 (tåg) – en typ av expresståg, som Statens Järnvägar lät bygga under 1960-talet
Agent X9 (tecknad serie) – en amerikansk tecknad serie skapad under namnet Secret Agent X-9
Agent X9 (tidning) – svensk serietidning utgiven sedan 1969